Pritter ist der deutsche Name

 des Ortes Przytór in der polnischen Woiwodschaft Westpommern
 einer Halbinsel im Westen der polnischen Insel Wolin, siehe Przytór (Halbinsel)